Mit Polarmethode bezeichnet man
 in der Mathematik ein Verfahren zur Erzeugung normalverteilter Zufallszahlen: Polar-Methode
 in der Geodäsie ein Verfahren  zur Erfassung von Koordinaten: Polaraufnahme